Circunscripción puede referirse a:
 una demarcación administrativa;
 una circunscripción electoral;
 una circunscripción eclesiástica católica; o
 una circunscripción taxonómica.

Enlaces externos